Geering ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Geering (1875–1959), Publizistin
 Arnold Geering (1902–1982), Schweizer Musikwissenschaftler und Philologe
 Emanuel Geering (1896–1977), Schweizer Bauingenieur und Hochschullehrer
 Hans Peter Geering (1942–2014), Schweizer Elektroingenieur
 Patrick Geering (* 1990), Schweizer Eishockeyspieler
 Robert Geering (* 1941), Schweizer Politiker
 Rudolf Geering-Christ (1871–1958), Schweizer Verleger
 Traugott Geering (1859–1932), Schweizer Ökonom und Wirtschaftshistoriker
 Walter Geering (1890–1976), Schweizer Bundesgerichtsschreiber

Siehe auch:
 Gering (Begriffsklärung)
 Gehring